Штаты США с преобладающим черным населением () — группа административных единиц второго порядка (штатов) на территории США, в которых преобладает не белое население (составляющее по стране в целом по данным 2011 года 78,1 %), а разнообразные расовые и этноязыковые группы так называемого  населения — афроамериканцы, латиноамериканцы (особенно мексиканцы), азиаты, индейцы, люди смешанного происхождения (метисы, мулаты и т.д.). По состоянию на 2006 год таких штатов в стране 4 (Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Гавайи, а также территория округа Колумбии — Вашингтона). Тем не менее, во всех них, за исключением округа Колумбии, белое англоязычное население сохраняет пока относительное большинство, так как цветное население достаточно разнообразно по своему составу. Помимо этого, небелое население преобладает в ряде заморских зависимых территорий США: Гуам, Американские Виргинские острова и Американское Самоа.

Оговорки 
Следует с осторожностью относиться к подобной статистике и учитывать американские реалии — сегрегацию жилья, образования и т. д. — для получения подробной картины: так, внутри штатов с преобладающим небелым населением имеется большое количество округов, городов и кварталов с преобладающим белым. Вместе с тем, за пределами указанной категории штатов, хотя в целом и преобладает белое население, имеются значительные районы концентрации цветного населения, особенно в городах. Данные, приведённые ниже, базируются на итогах переписи населения США 2000 года и данным текущей статистики Бюро переписи населения США.

Значение для демографии США 
Важность информации о штатах (и вообще территориях) с преобладающим небелым населением исторически имела огромное значение для США с момента их возникновения, так как явное или скрытое противостояние белого и цветного населения в культурном, языковом и религиозном плане достигло здесь своего апогея по сравнению с другими колониальными территориями Западного полушария. Сохранение колониального менталитета и мощная лингвистическая ассимиляция повлияли на современную демографическую статистику США, ориентирующуюся в основном на расы, а не на народы или языки. Современный рынок и маркетинг также во многом активно поддерживают такое несколько искусственное разделение как удобный способ сегментации рынка.

Хронологические комментарии 
Первыми цветными меньшинствами в США были разнообразные индейские племена (краснокожие) и так называемые полукровки. Затем, с распространением плантационного хозяйства и рабства, крупнейшим меньшинством стали завезённые негры из Африки и их потомки — афроамериканцы.
В этот период в большинстве южных штатов в 1800—1900 годы имело негритянское большинство до массового наплыва иммигрантов из Европы в первой половине XX века. Так, в Южной Каролине в XVIII веке негры составляли до 75 % всего населения. В Миссисипи чёрное большинство сохранялось вплоть до середины 1940-х годов до начала массовой миграции чёрных на север США. В Луизиане афроамериканское и афрокреольское большинство постепенно сошло на нет к 1900 году. Приблизительно в это же время в трёх других южных штатах — Джорджии, Алабаме и Флориде — чернокожее население составляло от 45 % до почти половины населения. Гавайские острова являются единственным из регионов со статусом штата, никогда не имевшим белого большинства (абсолютного либо относительного) из-за своей удалённости от континента и Европы и сильной азиатской иммиграции.

Таблица: подробный анализ расовых составляющих населения вышеуказанной категории штатов 

Источник: Бюро переписи населения США, 2005 год.

См. также 
 Латиноамериканцы в США

Примечания

Ссылки 
 Бюро переписи населения США — последние оценки населения 

Население США
Штаты США